Clemente kan som auktorsförkortning betyda:

 Simón de Rojas Clemente y Rubio
 Simon de Rojas Clemente y Rubio

Robotskapade auktorsförkortningar